

Patronyme 

 Mario Almada (1922-), acteur mexicain ;
 Martín Almada (1937-), écrivain et avocat paraguayen ;
 Selva Almada (1973-), écrivain argentin ;
 Thiago Almada (2001-), footballeur argentin.

Toponyme 

 Almada, municipalité portugaise du district de Setúbal ;
 Almada, freguesia de cette municipalité ;
 General Almada, localité rurale argentine située dans le département de Gualeguaychú et la province d'Entre Ríos.